Прико́п:
 Прикоп — подступ, ров, траншея для подхода (приступа) осаждающего к крепости.

Фамилия 
 М. Прикоп — румынский гребец-каноист.